Osoby o tym nazwisku:
 Georg Andreas Sorge – niemiecki teoretyk muzyki, organista i kompozytor
 Gustav Sorge – niemiecki funkcjonariusz państwowy, zbrodniarz nazistowski
 Richard Sorge – niemiecki dziennikarz, agent sowieckiego wywiadu wojskowego